Pejambon (Sumber), een bestuurslaag in Indonesië
Pejambon (Warung Asem), een bestuurslaag in Indonesië
Pejambon (Sumberejo), een bestuurslaag in Indonesië
Pejambon (Negeri Katon), een plaats in Indonesië